Mustel steht für:
 deutschsprachiger Name des Dorfes Mustjala in Estland
 Ewald Rudolfowitsch Mustel (1911–1988), sowjetischer Astronom
 (2385) Mustel, Asteroid des inneren Hauptgürtels.